Chasdai ist der Name folgender Personen:

 Chasdaj Crescas (Chasdai Creskas; Don Chasdai Crescas; * um 1340; † um 1410), spanisch-jüdischer Gelehrter und Religionsphilosoph
 Chasdai ibn Schaprut (* um 915, † um 970), jüdischer Diplomat im mittelalterlichen Spanien
 Abraham ben Samuel ibn Chasdai († 1240), einflussreicher Kulturvermittler des Mittelalters